У́лица Москале́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Москаленко — улица в Липецке.

Украина 
 Улица Москаленко — улица в Виннице.